Luncani se poate referi la:

 Localități din România:
 Luncani, Bacău
 Luncani, Cluj
 Luncani, Harghita
 Luncani, Hunedoara
 Luncanii de Jos, Timiș
 Luncanii de Sus, Timiș

Vezi și 
 Luncanu

 Lunca
 Luncile
 Luncșoara

Toponime românești